Sideral este un termen care face referire ceea ce ține de aștri sau se raportează la poziția acestora (sinonim al cuvântului „astral”). Cuvântul intră în alcătuirea mai multor sintagme privitoare la delimitările uzuale ale timpului, așa cum este el perceput pe Pământ. Denumirea a fost preluată ca nume propriu în mai multe situații.


Măsurarea timpului
 Timpul sideral reprezintă sistemul de concepte specifice raportării timpului la mișarea aparentă a Soarelui față de Pământ
 Anul sideral desemnează timpul trecut între două „poziționări” consecutive ale Soarelui în dreptul unui reper anume
 Ziua siderală cuprinde timpul scurs între două „treceri” consecutive ale unei stele în dreptul aceluiași meridian (unitatea de măsură a timpului sideral)
 Ora siderală reprezintă aproximativ a 24-a fracțiune a unei zile siderale
 Minutul sideral măsoară a 60-a parte dintr-o oră siderală

Muzică

Formații
Mai multe formații românești poartă denumirea Sideral:
 Sideral, formație de rock psihedelic din București, activă în anii șaizeci
 Sideral, formație de muzică lăutărească, al cărei repertoriu cuprinde mai ales sârbe și hore
 Sideral, formație de muzică pop creștin

Alte utilizări
 Siderala este numele celei de-a doua piese a albumului Housemania. In Session (2002), semnat de duoul house T-Zone